Clematis 'Duchess of Albany' — сорт клематиса из группы Texensis Group.

Сорт назван в честь герцогини Елены Вальдек-Пирмонтской, жены Леопольда, герцога Олбани.

Описание сорта 
Диплоид

Вьющийся кустарник, высотой 2,5—3 метра (максимум 4). 

Цветки малые и средние, колокольчатые (часто описывают как тюльпановидные), ярко-розовые, 5—8 см. Согласно литературным источникам пыльники кремовые, интернет-опрос показал, что наиболее распространённая форма имеет розовые пыльники. 

Чашелистиков 4—6, 4—6 см длиной, мясистые, отогнутые. 

Сроки цветения: в Англии июль—октябрь, в более тёплом климате с апреля по октябрь.

Происхождение 
По данным сайта Clematis on the Web.

Агротехника 
Местоположение: солнечные или полутенистые участки. К садовым почвам не требователен, рекомендуется хороший дренаж.

Группа обрезки: 3 (сильная). 

Поражается мучнистой росой. Молодые побеги на уровне почвы нуждаются в защите от слизней и улиток.

Зона морозостойкости: 4—9.

Сорт 'Duchess of Albany' можно выращивать на крупных кустах плетистых роз, таких как 'New Dawn'. Его розовые цветы — хороший партнёр для любого крупного кустарника с синими цветами (некоторые сорта гортензий, буддлея, голубые краснокоренники). Также этот сорт выращивают на стелющихся хвойных. Обрезка по окончании первого цветения способствует более обильному последующему.

Примечания 

Duchess of Albany